Тихомандрицкий — русская фамилия.

Известные носители:
 Тихомандрицкий, Александр Никитич (1808—1888) — русский математик и педагог.
 Тихомандрицкий, Алексей Никитич (1814—1853) — русский химик и педагог, ординарный профессор Киевского университета.
 Тихомандрицкий, Григорий Иванович (1892—1983) — русский офицер, поручик Гренадерского саперного Его Императорского Высочества Великого князя Петра Николаевича батальона, кавалер Георгиевского оружия, участник Первой мировой войны и Гражданской войны, генерал-майор инженерно-технической службы, начальник Первой Петроградской военно-инженерной школы.
 Тихомандрицкий, Матвей Александрович (1844—1921) — российский и советский учёный, доктор чистой математики.

Примечания